Cauquenes, commune et ville du Chili.
 Cauquenes, rivière du Chili.
 Province de Cauquenes, au Chili
 Lac de Cauquenes, en Argentine